Bereber puede referirse a:

 los pueblos bereberes que habitan el norte de África, principalmente Marruecos y Argelia.
 las lenguas bereberes habladas por dichos pueblos.